Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin des moins de 17 ans 2012 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant tous les ans les meilleures nations européennes. Cette édition a lieu à Ploufragan, en France, du  au . C'est la première fois que le SPRS Ploufragan organise une compétition d'un tel niveau.

Participants 

http://cerh.eu/main.php#

Source : http://cerh.eu/main.php#

Source : http://cerh.eu/main.php#

Source : http://cerh.eu/main.php#

Source : http://cerh.eu/main.php#

Source : http://cerh.eu/main.php#

Source : http://cerh.eu/main.php#

Source : http://cerh.eu/main.php#

Résultats

Phase de groupe 
Poule A

|}
Poule B

|}

Tableau final et matchs de classement

Tableau final

Matchs de classement

Classement final

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Résultats officiels

2012
Rink hockey M17
Europe 2012 M17
Rink hockey Europe 2012 M17
Sport en France en août 2012
Sport en France en septembre 2012